

Anno 
 397 o 397 a.C.

Codici 
 397 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Sapporo Science Center, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 397 – numero